Vingt-Janvier ou XX-Janvier ou 20-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

20 janvier, vingtième jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France, vers la fin de la seconde Guerre mondiale :

 Le  : Rafle de civils par les Allemands, en représailles, à Guilliers et Loyat dans le Morbihan.
 Le  : Début de la bataille pour liquider la Poche de Colmar dans le Haut-Rhin, permettant de libérer complètement Mulhouse, puis Lutterbach, Pfastatt, etc.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies « Vingt-Janvier » et « XX-Janvier »

Graphie « 20-Janvier »

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 20 de Enero » ou « Veinte de Enero »
 Au Mexique : événement non connu
 « (Calle) 20 de Enero », León, État de Guanajuato.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
20